Black Celebration er et Depeche Mode-album fra 1986. Albummet indeholder flere store hits – bl.a. Stripped, A Question of Lust, A Question of Time og But Not Tonight.

Trackliste:

 Black Celebration
 Fly on the Windscreen – final
 A Qustion of Lust
 Sometimes
 It Doesn't Matter Two
 A Question of Time
 Stripped
 Here is the House
 World Full of Nothing
 Dressed in Black
 New Dress
 But Not Tonight (Bonus Track)

Album fra 1986
Depeche Mode-album